Stanisław Matkowski – poseł Sejmu Krajowego Galicji
 Stanisław Matkowski – polski wojskowy okresu wojny polsko-bolszewickiej, zginął 25 stycznia 1920 w Zamościu